Филип III може да се отнася за:

 Филип III Испански – крал на Испания, крал на Неапол и Сицилия и крал на Португалия от 1598 до 1621 г.;
 Филип III Смелия – крал на Франция от 1270 до 1285 г.;
 Филип III Аридей – цар на Древна Македония;
 Филип III Добрия – херцог на Бургундия;
 Филип III фон Ханау-Лихтенберг;
 Филип III фон Баден-Родемахерн;
 Филип III дьо Дампиер;
 Филип III фон Насау-Вайлбург;
 Филип III фон Валдек;
 Филип III фон Ханау-Мюнценберг;
 Филип III фон Фалкенщайн-Мюнценберг;
 Филип III фон Боланден;
 Филип III (Хесен-Бутцбах).